Zuidwending peut désigner :
 Zuidwending, un canal des Pays-Bas, reliant l'Aduarderdiep au Hoendiep ;
 Zuidwending, une localité de la commune de Veendam, Pays-Bas.